Дауди Чва II ( — ) —— 34-й кабака (король) Королевства Буганды в 1897—1939 годах.

Биография 
Родился 8 августа 1896 года в Менго, был пятым сыном Даниэри Басаммулы-Эккере Мванги II Мукасы, который был кабакой Буганды в 1884—1888 и 1889-1897 годах. Он стал кабакой уже в годовалом возрасте в августе 1897 года после того, как его отец был смещён британскими силами. До достижения им 8-летнего возраста вместо него правили регенты (включая Аполо Кагва). К полным своим обязанностям он приступил 5 августа 1914 года. Учился в Королевском колледже Будо. Дауди Чва II был популярным королём — честным, ответственным и прагматичным. Во время его правления закончились религиозные войны, в королевстве была вновь установлена свобода выбора религии, были улучшены отношения с Великобританией. Он принял протестантство и получил христианское имя «Дауди» (вариант имени «Давид» на языке луганда).

Похоронен в Касуби.

Семейная жизнь 
У Дауди Чвы II было 17 жён.

 Ирен Друсилла Намаганда, дочь священника Йонасаани Кайиззи из клана Нте. Поженились 19 сентября 1914 года в Намирембе;
 Мирия Налуле из клана Нгейе;
 Магдалена Наканьике из клана Мамба;
 Абисааги Дулункаси Нантеза из клана Ффумбе;
 Ребека Налункуума из клана Ндига;
 Элис Джанет Накалема из клана Нгейе;
 Буландина Касирибиити Нанкумби из клана Нгейе;
 Люси Намагембе Наалонго Налвоога из клана Мбого;
 Сара Найига Накасолья из клана Нгаби;
 Дороти Набанкема из клана Мусу, сестра Нельсона Нкалубо Ссебуггвааво, который некоторое время работал казначеем Буганды;
 Эрина Намбого Намбава из клана Мамба;
 Мириаму Нанньондо из клана Нте;
 Эреси Налубега из клана Нгаби;
 Ида Набваами;
 Джульери Нантумбве из клана Ккобе;
 Касалина Кимбова из клана Мусу, сестра Нельсона Нкалубо Ссебуггвааво;
 Абисааги Набуннья из клана Нгейе.

От них у него было 36 детей (20 сыновей и 16 дочерей). Сыновья:
 Джордж Уильям Маванда Чва (род. 10 января 1919 года, мать М. Наканьике);
 Фредрик Роберт Секаамаанья Кайондо (род. 17 ноября 1920 года, мать Б. Касирибити);
 Дэвид Эдвард Уильям Валугембе Мукабья Кимбугве (род. 22 марта 1921 года, мать С. Найига Накасолья);
 Альберт Виктор Луманси Вассайя (род. 17 июля 1924 года, мать Б. Касирибити);
 Его Высочество Эдвард Фредрик Уильям Дэвид Валугембе Мутеби Лувангула Мутеса II (род. 19 ноября 1924 года, мать И. Намаганда) — 35-й кабака Буганды;
 Альфред Джозеф Като Кигала (род. 8 апреля 1925 года, вместе с братом-близнецом Генри Калемерой, мать Л. Намагамбе);
 Генри Вассва Калемера (род. 8 апреля 1925 года, вместе с братом-близнецом Альфредом Кигалой, мать Л. Намагамбе);
 Дэниэл Сепирийя Лусвата (род. 20 мая 1925 года, мать М. Наньондо);
 Абрахам Линкольн Ндавула (род. 1925 год, мать Э. Налубега);
 Ричард Лумаама (род. 26 сентября 1925 года, мать С. Найига Накасолья);
 Джеймс Секанньо Мутеби (род. 4 ноября 1925 года, мать Э. Намбава);
 Дэниэл Басаммула Мванга (род. 25 февраля 1927 года, мать Дж. Нантумбве);
 Огустин Тебандеке (род. 23 апреля 1927 года, мать Дж. Нантумбве);
 Генри Харольд Каголо Джубири Рашид Кимера (род. 7 июля 1927 года, мать Д. Набанкема);
 Юсуфу Луламбуланкула Суна (род. 28 декабря 1928 года, мать Л. Намагамбе);
 Джон Кристиан Луканга (род. 1 августа 1929 года, мать И. Набвами);
 Джордж Дэвид Онсифорус Юуко (род. 9 мая 1930 года, мать С. Найига Накасолья);
 Эдерберт Каманья (род. 25 мая 1930 года, мать Э. Намбава);
 Муландо (род. 14 февраля 1934 года, мать А. Набвами). Умер в раннем возрасте;
 Александр Дэвид Ссимбва (род. 21 марта 1934 года, мать Э. Намбава);

Дочери:
 Юниа Намаалва Кагере (род. 28 августа 1916 года, мать А. Нантеза);
 Маргарет Джулиана Лвантале (род. 13 июня 1920 года, мать И. Намаганда);
 Элис Эварин Залванго (род. 6 декабря 1915 года, мать М. Налуле);
 Ирен Друсилла Н’ганда Ндагире (род. 31 октября 1916 года, мать Р. Налункума);
 Кэтрин Нассимбва Намукабья (род. 11 ноября 1918 года, мать Э. Накалема);
 Гертруд Кристин Набанаакулья Тебаттагвабве (род. 30 июня 1919 года, мать Л. Намагамбе);
 Виктория Беатрис Намикка Камуванда Мпологома (род. 21 октября 1920 года, мать А. Набунья). Была выдана замуж за своего брата Мутесу II в декабре 1953 года;
 Дороти Эдит Маньери Набветеме (род. 19 декабря 1920 года, мать М. Налуле);
 Алексизандерея Мэри Баликанда Накаманья (род. 11 июля 1921 года, мать Л. Намагамбе);
 Беатрис Муггале (мать С. Найига Накасолья);
 Мэри Элис Виктория Налвога Накалема (род. 21 июля 1924 года, мать Д. Набанкема);
 Эбелин Начва (род. 24 марта 1925 года, мать И. Набвами);
 Эстери Мази (род. 22 февраля 1925 года, мать С. Найига Накасолья);
 Элизабет Лвамуганва Накабири (род. 11 июня 1926 года, мать К. Кимбова);
 Бовадесийя Нкинзи (род. 10 марта 1927 года, мать М. Налуле);
 Джерудин Накайенга (род. 1928 год, мать К. Кимбова).

Примечания 

Короли Буганды
Похороненные в Кампале